Juker ist der Familienname folgender Personen:
 Bee Juker (1905–1998), Schweizer Autorin und Übersetzerin
 Werner Juker (1893–1977), Schweizer Autor von Mundarthörspielen

Siehe auch:
 Jucker